

Codici 
 SS-6 – nome in codice NATO di SS-6 Sapwood, missile sovietico Semyorka

Trasporti 
 SS 6 – Strada statale 6 Via Casilina (Italia)
 Strada statale 6  – strada statale polacca